Херальдо Ривера (, ; род. 4 июля 1943 года) — американский адвокат, журналист, писатель, репортёр и телеведущий. Ривера ведёт тележурнал Geraldo at Large на Fox News Channel, а также известен как ведущий ток-шоу Geraldo с 1987 по 1998 год, за которое четырежды номинировался на «Эмми».

Ранние годы 
Джеральд Майкл Ривера родился в медицинском центре Бет-Изрейел в Нью-Йорке. Отец — Круз «Аллен» Ривера (1915—1987), работник ресторана и таксист; мать — Лилиан Ривера (Фридман), официантка Отец Риверы был пуэрто-риканским католиком, мать — ашкенази русского происхождения. Джеральд воспитывался в еврейских традициях. Он рос в Бруклине и Западном Вавилоне, учился в западновавилонской школе. Кроме него в семье было четверо детей: Вилфредо, Шэрон, Ирен и Крейг.

Ривера закончил Аризонский университет, где играл в лакросс в качестве вратаря. С сентября 1961 года по май 1963 он учился в Морском колледже , где входил в команду по гребле. В  Ривера получил степень доктора права в 1969 году, после чего продолжил образование в Пенсильванском университете Является членом братства Tau Delta Phi.

Начало карьеры 
После недолгой службы в Департаменте полиции Нью-Йорка в качестве следователя, Ривера вступил в . Он часто предоставлял свои услуги группе пуэрто-риканских активистов Young Lords, что привлекло к нему внимание Эла Праймо, директора новостных программ WABC-TV. В 1969 году Ривера дал интервью по поводу группы, занявшей церковь в Восточном Гарлеме, после чего Праймо предложил ему работу в качестве репортёра. Однако Праймо не понравилось сочетание английского имени и испанской фамилии, поэтому он предложил изменить имя на Херальдо, в соответствии с пуэрто-риканским вариантом произношения имени.

Карьера на телевидении 

Ривера вошёл в штат WABC-TV в 1970 году в качестве репортёра Eyewitness News. В 1972 году он обрёл национальную известность и выиграл Премию Пибоди за репортаж о пренебрежительном и жестоком обращении с умственно отсталыми пациентами в Уиллоубрукской государственной школе на Статен-Айленд. Репортёр начинает появляться в программах ABC 20/20 и Nightline. Джон Леннон, увидев репортаж Риверы из Уиллоубрука, предложил провести благотворительный концерт, получивший название One to One (вышел 1986 в виде альбома Live in New York City). 8 декабря 1980 года Ривера в новостях Nightline сообщил об убийстве Джона Леннона. В 2007 году Ривера появился в фильме The U.S. vs. John Lennon, снятом о жизни музыканта и Йоко Оно в Нью-Йорке.

В 1970-е годы Ривера становится ведущим передачи ABC Good Night America. В 1975 году в рамках передачи, в которой участвовали Дик Грегори и Роберт Дж. Гроден, впервые на национальном телевидении был продемонстрирован «Фильм Запрудера», запечатлевший убийство Джона Кеннеди.

С 1975 по 1977 годы Ривера работал корреспондентом для программы ABC Good Morning America. Он готовил для передачи специальные репортажи.

Когда в 1977 году скончался Элвис Пресли, некоторые средства массовой информации ошибочно назвали причиной смерти сердечный приступ. Ривера провёл собственное расследование и установил, что в соответствии со списком выписанных Пресли лекарств, тот умер от одновременного приёма нескольких препаратов. Это заключение привело к тому, что медицинские службы Теннеси впоследствии отозвали лицензию доктора Джорджа К. Никопулуса за неправильное назначение лекарств.

В октябре 1985 года Руни Арледж отказался выпустить в эфир шоу 20/20 репортаж Сильвии Чейз, посвящённый отношениям между Мэрилин Монро и Джоном и Робертом Кеннеди. Ривера подверг Арледжа публичной критике, обвинив в предвзятости: Арледж состоял в дружеских отношениях с кланом Кеннеди (в частности, Пьер Селлинджер, бывший помощник Кеннеди, в тот момент работал на ABC News). В результате Ривера был уволен. Сильвия Чейз ушла сама, но через много лет вернулась на ABC News. Однако спорный репортаж в эфире так и не появился.

В апреле 1986 года Ривера подготовил специальный репортаж The Mystery of Al Capone's Vault, в прямом эфире проводя раскопки места, которое, по имевшимся у него сведениям, было тайником Аля Капоне. В полной уверенности, что его ждёт обнаружение ценностей, Ривера несколько часов освещал ход работ, однако его добычей стали лишь несколько разбитых бутылок. Ривера взял один из осколков и с воодушевлением заявил, что когда-то в бутылке находилась бутлегерская самогонка.

Ток-шоу 
В 1987 году Ривера начал выступать в рамках дневного ток-шоу Geraldo, которое выходило в эфир в течение 11 лет. В качестве гостей на передачу приглашали странные личности, ему была свойственна театральность, в результате журнал Newsweek и два сенатора США охарактеризовали его как «мусорное телевидение». Например, одна из ранних передач была озаглавлена «Человек в кружевных трусиках и женщины, которые их любят». В 1988 году, во время другого шоу, Ривера получил перелом носа в случившейся драке между участниками: белым расистом, антирасистским скинхедом, чернокожим активистом и евреем. Постоянным гостем шоу была Ла Тойя Джексон, рассказывавшая о скандалах в своей семье.

В 1988 году Ривера выдал в эфир несколько специальных репортажей, посвящённых эпидемии сатанинских ритуалов. Он утверждал, что в США более миллиона сатанистов, и большинство из них хорошо организованы и глубоко законспирированы; в малых и крупных городах Америки сатанисты привлекли внимание ФБР и полиции убийствами, распространением детской порнографии и сексуальными преступления против несовершеннолетних. Эту позицию разделяют не все: по более достоверным данным к сатанинским культам принадлежит около 20 000 человек; утверждения Риверы о преступной деятельности сатанистов остались без подтверждения.

В 1994 году Ривера создал новое шоу — Rivera Live, вечернюю дискуссионную передачу на CNBC. Одновременно он продолжал вести Geraldo. Новое шоу нашло отражение в сериале «Сайнфелд»: Ривера выступил в качестве комментатора долгого судебного разбирательства в заключительной серии. 20 мая 1994 года Ривера участвовал в американском варианте телеигры «Цена удачи».

Ривера предпринял попытку превратить своё первое шоу из «мусорной» в более серьёзную передачу и изменил название с Geraldo на The Geraldo Rivera Show. Однако к этому времени популярность программы упала, и в 1998 году она была закрыта. В 1997 году Ривера заключил шестилетний контракт с NBC стоимостью $30 миллионов. В 1998 и 1999 годах он подробно освещал попытку импичмента президента Билла Клинтона.

Fox News 
После атаки террористов 11 сентября 2001 года Херальдо Ривера в ноябре 2001 года перешёл на работу на Fox News Channel в качестве военного корреспондента. Взяв с собой брата Крейга в качестве оператора, он отправился в Афганистан.

В 2001 году, во время войны в Афганистане, Ривера подвергся насмешкам за репортаж «с места дружественного огня», хотя, как выяснилось позднее, он находился в 500 км от этого места. Ривера назвал это несущественным расхождением.

Ещё большей критике Ривера подвергся в 2003 году, когда вместе со 101-й воздушно-десантной дивизией США отправился в Ирак. Во время репортажа для Fox News журналист начал рассказывать подробности предстоящей операции и даже нарисовал на песке план действий. Командование немедленно выступило с резким осуждением, заявив, что операция была поставлена под угрозу. Ривера был близок к потере аккредитации, но через два дня сообщил, что будет рассказывать о событиях в Ираке из Кувейта.

В 2005 году Ривера вступил в противостояние с The New York Times. Газета заявила, что журналист оттолкнул члена спасательной команды, чтобы оказаться в кадре рядом с женщиной в инвалидном кресле, якобы оказывая помощь жертве урагана Катрина. С экрана Ривера потребовал публичного опровержения, а также пригрозил судебным иском, если такового не последует.

В 2008 году Ривера выпустил книгу HisPanic: Why Americans Fear Hispanics in the U.S.. В 2012 году Ривера начал выпуск передач на различных радиостанциях.

В 2013 году Ривера планировал выступить в качестве кандидата от Республиканской партии на внеочередных выборах в Сенат США от штата Нью-Джерси, но в конце концов отказался от участия в выборах.

Личная жизнь 
Ривера был женат пять раз и стал отцом пятерых детей:
 Линда Кобленц (1965-69, развод)
 Эдит Воннегут (1971-75, развод)
 Шеррил Рэймонд (1976-84, развод)
 сын Гэбриэль Мигель (род. 1979)
 Синтия Крукшенк Дайер (1987—2000, развод)
 дочь Изабелла Холмс (род. 1992)
 дочь Симона Крукшенк (род. 1994)
 Эрика Мишель Леви (с 2003)
 дочь Солита Лилиана (род. 2005)

Ривера также является отцом Круза Гранта (род. 1987), при этом имя матери не названо .

Ривера проживает в Эджуотере, штат Нью-Джерси. Ранее занимал особняк 1895 года в Мидлтауне.

Ривера — яхстмен, ему принадлежит яхта «Вояджер», на которой он участвовал в гонке Марион-Бермуды в июне 2011 года.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 

Конспирологи
Выпускники Бруклинской школы права
Выпускники Морского колледжа Университета штата Нью-Йорка